Репьёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Репьёвское сельское поселение — входит в Волоконовский район

Воронежская область
 Репьёвское сельское поселение — входит в Репьёвский район